Le terme caractéristique désigne, de manière générale, un élément qui permet de distinguer des objets ou des êtres de nature semblable. Il peut plus particulièrement renvoyer à :

En mathématiques 
l'équation caractéristique d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants ;
l'équation caractéristique d'une suite récurrente linéaire ;
la caractéristique d'un anneau, ou d'un corps ;
le polynôme caractéristique et les sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme ou d'une matrice ;
les sous-groupes caractéristiques d'un groupe ;
les classes caractéristiques d'un fibré vectoriel ;
la caractéristique d'Euler d'un espace topologique ;
les courbes caractéristiques d'une équation aux dérivées partielles hyperbolique (Méthode des caractéristiques).

En électricité 
 la caractéristique d'un dipole électrique.

En informatique, apprentissage et traitement de données 
 Une caractéristique ou attribut, est une des composantes d'une donnée. Par exemple c'est une variable d'un vecteur. Voir extraction de caractéristique et sélection de caractéristique.

Autres 
 La Caractéristique universelle, un langage parfait imaginé par Leibniz.
 Caractéristique (jeu de rôle) : dans les jeux de rôle, c'est une estimation chiffrée des points forts et des points faibles d'un personnage.

Voir aussi